Die Saison 2008 der GFA League First Division der Gambischen Fußballmeisterschaft fand in der Zeit zwischen den 24. Februar 2008 und dem 12. Juli 2009 statt. Es spielten zwölf Mannschaften um den Titel, den der Wallidan Football Club zum 15. Mal gewinnen konnte. Absteigen mussten die Tabellenletzten Africell Football Club und Interior FC.

Abschlusstabelle 

|}

Einzelnachweise 

2008
Fußballsaison 2008